Stati Uniti d'America
 Pinehurst  – villaggio della Contea di Moore, Carolina del Nord
 Pinehurst  – città della Contea di Dooly, Georgia
 Pinehurst  – città della Contea di Shoshone, Idaho
 Pinehurst – CDP della Contea di Middlesex, Massachusetts
 Pinehurst  – census-designated place della Contea di Montgomery, Texas
 Pinehurst  – città della Contea di Orange, Texas